Конно Ясуюкі Конно Ясуюкі (яп. 今野 泰幸, нар. 25 січня 1983, Сендай) — японський футболіст.
 Кувахара Ясуюкі (яп. 桑原楽之, нар. 22 грудня 1942, Хіросіма — 1 березня 2017, Хіросіма) — японський футболіст.
 Моріяма Ясуюкі (яп. 森山 泰行, нар. 5 травня 1969, Ґіфу —) — японський футболіст.